Germanioszok, ókori perzsa néptörzs. Hérodotosz szerint nomád életet élnek, ő az egyetlen korabeli forrás, aki említést tesz róluk.

Források 
 

Ókori közel-keleti népek